Дворец Ольденбургских может означать
 Дворец Ольденбургских (Гагра)
 Дворец Ольденбургских (Рамонь)
 Дворец Ольденбургских (Санкт-Петербург)
 Дача Ольденбургского (Каменный остров)